Ala Lompolo kan syfta på:
 Ala Lompolo, Norrbotten, sjö i Pajala kommun
 Ala Lompolo, Lappland, sjö i Kiruna